La cucina – dipinto di Pablo Picasso conservato al Musée National Picasso di Parigi
 La cucina – film del 2007 diretto da Allison R. Hebble e Zed Starkovich

Pagine correlate 
Cucina